Ниже приводится перечень судебных органов, находящихся на территории города Москвы.

Федеральные суды общей юрисдикции (кроме военных судов) 
Федеральные суды общей юрисдикции (кроме военных судов):
 Верховный суд Российской Федерации (в настоящее время не входит в систему судов общей юрисдикции);
 Второй кассационный суд общей юрисдикции;
 Первый апелляционный суд общей юрисдикции;
 Московский городской суд;
 35 районных судов города Москвы.

Военные суды 
Военные суды:
 Московский окружной военный суд;
 Московский гарнизонный военный суд;
 235-й гарнизонный военный суд;
 94-й гарнизонный военный суд (подведомственен 3-му окружному военному суду). (упразднён Федеральным законом от 12 ноября 2018 г. № 403-ФЗ)

Арбитражные суды 
Арбитражные суды:
 Высший арбитражный суд Российской Федерации; (упразднён Законом о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ)
 Арбитражный суд Московского округа;
 Девятый апелляционный арбитражный суд;
 Десятый апелляционный арбитражный суд;
 Арбитражный суд города Москвы;
 Арбитражный суд Московской области.

Суды субъекта федерации 
Суды субъекта федерации:
 438 мировых судей города Москвы.

См. также 
 Суды в Санкт-Петербурге

Ссылки 
 Суды общей юрисдикции.

1